Manolás kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Manolás (ort i Grekland, Sydegeiska öarna), Kykladerna, 
 Manolás (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Ileías, 
 Manolas (ö i Sporaderna) 

Robotskapade Greklandförgreningar